DFI puede referirse a:

 Deutsch-Französisches Institut (abreviación en alemán),  véase Instituto Franco-Alemán
 DFI o Diamond Flower Inc., fabricación de placas base con base en Taiwán;
 Departamento Federal del Interior, uno de los siete departamentos o ministerios del Consejo Federal de Suiza.